Sauer poate fi:

 Minden (Sauer), comună în landul Renania-Palatinat Regierungsbezirk Minden
Râul Sauer - afluent al râului Mosela
Râul Sauer - afluent al râului Altenau, din districtul Paderborn, Germania
Râul Sauer, afluent al Rinului

Vezi și 
Saur
Sauerland